The Other Girl – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 The Other Girl – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Thanhouser
 The Other Girl – film del 1914 diretto da E.H. Calvert
 The Other Girl – cortometraggio del 1915 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Other Girl – film del 1915 prodotto dalla Raver Film Company
 The Other Girl – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements
 The Other Girl – film del 1916 diretto da Percy Winter
 The Other Girl – film del 1917 diretto da Oliver Hardy
 The Other Girl – singolo di Kelsea Ballerini e Halsey del 2020